Консорція (екологія) — елементарна одиниця екосистеми.
 Консорція (біологія) — загальнобіологічне розуміння.
 Консорція (етногенез) — група людей, об'єднаних історичної долею.